Topônimos

 Ilhas Ashmore e Cartier — ilhas no oceano Índico

 Aeroporto Internacional Ottawa Macdonald-Cartier — aeroporto de Ottawa
 Estreito de Jacques Cartier — estreito na América do Norte
 Cartier (Metro de Montreal) — estação de metrô de Montreal

 Estação Jacques Cartier — estação de metrô de Rennes

Pessoas
 Claudio Cartier — violinista, arranjador, cantor, compositor, artista plástico e cartunista brasileiro
 Louis Cartier — relojoeiro francês
 Jacques Cartier — explorador francês
 Henri Cartier-Bresson — fotógrafo francês

Empresas
 Cartier SA — fabricante francesa de relógios e joias

Desambiguação